Несь — река в России, протекает в Ненецком автономном округе, на юге полуострова Канин. Берёт начало из озера Несь. Длина реки составляет 151 км. Устье реки находится в 7 милях к юго-западу от мыса Михайловский на Конушинском берегу. Река протекает среди песчано-глинистых берегов, покрытых редким смешанным лесом. Устье реки открыто для западных ветров, волнение заходит в него только во время прилива, а во время отлива разбивается на прибрежной осушке. Правый берег устья реки низменный и покрыт низкорослым кустарником; высокий левый берег представляет собой песчано-глинистый обрыв с тремя приметными песчаными сопками Туркины. На правом берегу реки, примерно в 6 милях от устья, расположено село Несь Канинского сельсовета.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки бассейна Белого моря от мыса Воронов до мыса Канин Нос.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000312103000050984.

Примечания

Ссылки

Карты 
 
 

Реки, впадающие в Белое море
Реки Ненецкого автономного округа